«Бахр-Дар Кенема» () — футбольный клуб из Бахр-Дара, играющий в Премьер-лиге Эфиопии.

История 
Клуб основан в 1981 году в Бахр-Даре. Почти всю вторую половину двадцатого столетия провёл на любительском уровне, в середине 90-х перейдя в Высшую лигу Эфиопии. 29 июля 2018 года смог впервые в своей истории попасть в Премьер лигу Эфиопии, по итогу сезона заняв первое место по итогу сезона 2017/2018 первой лиги, обеспечив себе повышение в классе при трёх играх в запасе. 6 августа клуб продлил тренерский контракт с Паулосом Гетачеу до 2019 года. Сезон 2018/2019 закончился для команды восьмым местом с 41 набранным очком. После пропущенного в связи с ковидом сезона, команда поменяла тренерский состав. Первой половиной сезона руководил Фасил Текалегн, в настоящий же момент главный тренер клуба Абрахам Мебарту. Также на базе клуба имеется женская футбольная команда играющая во втором дивизионе.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Тренерский состав 
  Абрахам Мехарту — тренер
  Тедессе Тилахун — помощник тренера

Достижения 
 Второй дивизион (группа А)
 Чемпион: 2018

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии